Lamara Tsjkonija (Georgisch: ლამარა ჭყონია) (Batoemi, 27 december 1930) is een prominente Georgisch sopraan. Lamara behoort tot een kring van operazangers die een belangrijke bijdrage leverden aan de vocale cultuur van Georgië en de voormalige Sovjet-Unie. Ze is bovendien een van de weinige vrouwen die door het IJzeren Gordijn brak en haar talent presenteerde aan de culturele gemeenschap van de wereld.

Georgisch operazanger
Georgisch sopraan